Sekunda může znamenat:

 Sekunda – základní jednotka SI času
 Sekunda (hudba) – interval mezi tóny v hudbě
 Sekunda (gymnasium) – druhý ročník víceletých gymnázií
 Vteřina – úhlová sekunda

Externí odkazy